KDE Display Manager
 Key Delivery Message – chiave per l'accesso ai contenuti criptati di cinema digitale

Codici 
 KDM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kaadedhdhoo (Maldive)